Berlitz peut faire référence à :
 la Berlitz Corporation, plus connue en France sous le nom d'École Berlitz, un institut d'apprentissage des langues fondé en 1878 par Maximilian D. Berlitz aux États-Unis ;
 Charles Berlitz (1914-2003), linguiste et écrivain américain, petit-fils de Maximilian D. Berlitz ;
 le palais Berlitz,  immeuble de bureaux construit à Paris dans les années 1930 sur le boulevard des Italiens, ayant abrité la filiale française de l'école.